BiH:
 Donja Slatina (Bosanski Šamac, BiH), naselje u općini Bosanski Šamac
 Donja Slatina (Ribnik, BiH), naselje u općini Ribnik